zer Sunnen oder Sunnen ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Sunnen († 2014), luxemburgischer Politiker
 Hug zer Sunnen (vor 1398–1426), Schweizer Politiker
 Konrad zer Sunnen (vor 1355–zwischen 1396 und 1398), Schweizer Politiker